The Arab steht für

 The Arab (1915), ein US-amerikanisches Stummfilm-Abenteuer des Regisseurs Cecil B. DeMille aus dem Jahr 1915
 Araber (Film) (The Arab), ein US-amerikanisches Stummfilm-Drama des Regisseurs Rex Ingram aus dem Jahr 1924
 The Arab (2008), eine US-amerikanische Kurzfilm-Komödie des Regisseurs Boris Wexler aus dem Jahr 2008

Siehe auch
 Araber
 Araber (Pferd)